W Rumunii
 Tisa – wieś w okręgu Arad, w gminie Hălmagiu
 Tisa – wieś w okręgu Bacău, w gminie Sănduleni
 Tisa – wieś w okręgu Hunedoara, w gminie Burjuc
 Tisa – wieś w okręgu Marmarosz, w gminie Bocicoiu Mare
 Tisa – wieś w okręgu Prahova, w gminie Sângeru